

Patronyme 
 (par ordre alphabétique du prénom)
 Harrington, une peintre britannique du  ;
 A. Harrington, un peintre britannique du  ;
 Al Harrington (1980-), joueur de basket-ball américain ;
 Al Harrington (1935-2021), acteur américain ;
 Charles Harrington (1865-1943), peintre britannique ;
 Curtis Harrington (1928-2007), réalisateur, scénariste, acteur, producteur et directeur de la photographie américain ;
 Daniel J. Harrington (1940-2014), prêtre jésuite américain ;
 Dave Harrington (1985-), multi-instrumentiste, producteur et membre du duo Darkside ;
 Desmond Harrington (1976-), acteur américain ;
 Edward Phillip Harrington (1896-1966) ;
 Emily Harrington (1986-), grimpeuse américaine ;
 Gordon Sidney Harrington (1883-1943), homme politique canadien (Nouvelle-Écosse) ;
 Hamtree Harrington ;
 Hastings Harrington (1906-1965), officier supérieur de la 
 Heather Harrington (née en 1984), mathématicienne américaine ;
 James Harrington (1607-1680), personnalité politique ;
 James Harrington (1611-1677), philosophe britannique ;
 James Harrington (1664-1693), avocat ;
 Jay Harrington (1971-), acteur américain ;
 Joey Harrington (1978-), joueur américain de football américain ;
 John Alexander Harrington Bird (1846-1936), artiste peintre britannique ;
 John Harrington (-1460), noble anglais ;
 John Harrington (1910-1994), musicien ;
 John Harrington (), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Joseph Harrington (1903-1980), écrivain américain de roman policier ;
 Joyce Harrington (1932-2011), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Julie Harrington (1962-), joueuse de tennis américaine ;
 Kellie Harrington (1989-), boxeuse irlandaise ;
 Kent Harrington (1952-), écrivain américain ;
 Kerry-Lee Harrington (1986-), joueuse sud-africaine de badminton ;
 Kit Harrington, acteur américain ;
 Leo Harrington, mathématicien américain ;
 Mark Walrod Harrington (1848-1926), astronome américain ;
 Michael Harrington (1928-1989), homme politique (social-démocrate) américain ;
 Michael Harrington (1986-), footballeur américain ;
 Oliver Wendell Harrington ;
 Othella Harrington (1974-), joueur américain de basket-bal ;
 Pádraig Harrington (1971-), golfeur irlandais ;
 Pat Harrington Jr. (1929-), acteur et scénariste américain ;
 Patrick Harrington (1939-), missionnaire et évêque irlandais ;
 Paul Harrington, musicien irlandais ;
  (1963- ), entraîneur de basket-ball américain ;
  (1911-1980), chirurgien orthopédique américain, concepteur de la tige de Harrington destinée à la cure chirurgicale de la scoliose ;
 Rex Harrington (1962-), danseur canadien ;
 Robert Harrington (1751-1837) ;
 Robert G. Harrington (?-), astronome américain ;
 Robert Sutton Harrington (?-), astronome américain ;
 Thomas Joseph Harrington (1875-1953) ;
 Sarah Harrington (fl. c. 1775-1800) ;
 Stanley Harrington (1856-1949) ;
 Timothy Harrington (1946-1997), évêque américain ;
 Timothy Charles Harrington (1851-1910), nationaliste irlandais ;
 William Harrington (-1523), prêtre catholique ;
 William Harrington (1931-2000), écrivain américain, auteur de roman policier.

Prénom 
 Nathaniel Harrington Bannister (1813–1847)
 Harrington Emerson
 Harrington Fitzgerald (1847-1930), peintre
 Dashwood William Harrington Humphreys (1872-1917)
 Robert Harrington Kent (-1961)
 (Harrington) Verney Lovett (1864-1945)
 Harrington Mann (1864-1937), peintre
 Thomas Harrington Wilson, artiste

Art et culture 
 Honor Harrington, saga de science fiction.
 Lady Harrington, roman de Maurice Level (1921)
 Lady Harrington, film français adapté du roman de Maurice Level (1926)

Toponyme 

 Harrington, municipalité canadienne du Québec ;
 Harrington, ville américaine du Delaware ;
 Harrington, village australien de Nouvelle-Galles du Sud ;
 Harrington, ville et un port d'Angleterre, dans le comté de Cumbria ;
 Harrington,  une ville du comté de Lincoln, dans l'État de Washington, aux États-Unis ;
 Harrington, une ville dans l’État du Maine aux États-Unis.

Divers 
 Evan Harrington, un roman
 Harrington Hall
 Harrington Hall, maison de Lord et Lady Chiltern
 Wilson–Harrington, Comet 107P/, une comète

Voir aussi 
 Harrington Jacket
 Harrington Park dans le New Jersey

Références 

Patronyme anglais